Сан Лорензо Алмекатла има више значења:

 Сан Лорензо Алмекатла (Кваутлансинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Лорензо Алмекатла, Серо Тетепези (Кваутлансинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику